Galactische Federatie, een verondersteld samenwerkingsverband van buitenaardse beschavingen binnen het Melkwegstelsel

In fictie

Films en televisie
 Galactische Federatie in Doctor Who
 Galactische Federatie in Rick and Morty
 Galactische Federatie in Lilo & Stitch
 Galactische Federatie in The Tomorrow People
 Galactische Federatie in Please Teacher!
 Galactische Federatie van Vrije Allianties in Star Wars
 Galactische Federatie in Shingu: Secret of the Stellar Wars
 Galactische Federatie in Tenchi Muyo

Games 
 Galactische Federatie in Metroid
 Galactische Federatie in Infinite Space
 Galactische Federatie in Time Traveler
 Galactische Federatie in The Rings of Kether
 Galactische Federatie in Gun-Nac
 Galactische Federatie in Star Hero
 Galactische Federatie in Elite Dangerous
 Galactische Federatie in FTL: Faster Than Light

Literatuur 
 Galactische Federatie in het universum van Legacy of the Aldenata
 Galactische Federatie in The Excalibur Alternative van David Weber
 Galactische Federatie in The Hazing van Isaac Asimov
 Galactische Federatie in Planet of Light door Raymond F. Jones
 Galactische Federatie in Legend of the Galactic Heroes van Yoshiki Tanaka
 Galactische Federatie in The Angry Espers door Lloyd Biggle Jr.
 Galactische Federatie in de Einai serie boeken van Simon Lang
 Galactische Federatie in de boekenreeks Sector General van James White
 Galactische Federatie in het Maschinen Krieger ZbV 3000 universum
 Galactische Federatie in The Amazing 3
 Galactische Federatie in de boeken van Pierre Barbet

Zie ook 
 Galactische Republiek, de democratische regering in de Star Wars saga in Episode I, II en III